Добродол (,  или ) — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 127 жителей (по переписи населения 1991 года — 126 жителей).

Демография 
В селе Добродол, по переписи 2002 года проживали 90 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 36,3 лет (34,8 года у мужчин и 38,1 года у женщин). В селе есть 42 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,02.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины